Община Благоевград се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на област Благоевград.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината се намира в най-северозападната част на област Благоевград и с площта си от 620,118 km2 заема 3-то сред 14-те общини на областта и 9,61% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на северозапад и север с област Кюстендил – съответно община Невестино (на северозапад), община Бобошево и община Рила (на север);
 на изток, югоизток и юг – съответно община Белица, община Разлог и община Симитли;
 на запад – със Северна Македония.

Релеф, води, защитени местности 
Релефът на общината е предимно планински. Цялата ѝ източна част се заема от югозападния дял на Рила планина, като тук се намира и най-високата точка на общината – Голям Мечи връх (2618 m). Цялата западна половина на община Благоевград се заема от източните и североизточни разклонения на планината Влахина с най-висока точка граничния връх Туторовича (1429 m). Между тях е разположена Благоевградската котловина и тук в нейната най-южна част е и най-ниската точка на общината – 312 m н.в.

През средата на общината, от север на юг, от Кочериновския пролом през Благоевградската котловина до Орановския пролом преминава около 15 km от течението на река Струма със своите притоци: Лисийска река (д), Телкиовски дол (л), Дреновска река (д), Благоевградска Бистрица (л), Логодашка река (д) и средното течение на Стара река (д).

Източно от село Логодаш (в басейна на Логодашка река) е изграден язовир „Стойковци“, а южно от Благоевград (по поречието на Струма) – малкия язовир „Бистрака“.

Най-източните части на общината, в Югозападна Рила попадат в Националния парк Рила, където се намира и резервата „Парангалица“.

Населени места 

Общината се състои от 26 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Кърджево на с. Българчево;
 преименува с. Делиязмино на с. Зелендол;
 преименува с. Хасарлък на с. Рилци;
 Указ № 209/обн. 5 май 1950 г. – преименува гр. Горна Джумая на гр. Благоевград;
 Указ № 356/обн. 7 декември 1954 г. – присъединява с. Грамада като квартал на гр. Благоевград;
 Указ № 317/обн. 13 декември 1955 г. – отделя н.м. Махла Долна от с. Логодаш и я обявява за с. Станке Лисичково;
 Указ № 582/обн. 29 декември 1959 г. – присъединява с. Логодаш като квартал на с. Станке Лисичково;
 Указ № 50/обн. 9 февруари 1960 г. – преименува с. Лешница на с. Обел;
 Указ № 381/обн. 25 октомври 1960 г. – преименува с. Дреново на с. Дренково;
 Указ № 5/обн. 8 януари 1963 г. – признава н.м. Айдарово за с. Айдарово;
 Указ № 757/обн. 8 май 1971 г. – присъединява с. Струмско като квартал на гр. Благоевград;
 Указ № 166/обн. 12 ноември 1971 г. – преименува с. Хърсово на с. Горно Хърсово;
 Указ № 875/обн. 20 март 1987 г. – преименува с. Айдарово на с. Изгрев;
 Указ № 12/Обн. 20 януари 1993 г. – преименува с. Станке Лисичково на с. Логодаш.

Население

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
По долината на река Струма преминава участък от трасето жп линия София – Благоевград – Кулата.

През общината преминават частично или изцяло 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 66,4 km:
 участък от 12,3 km от Републикански път I-1 (от km 359,2 до km 371,5);
 цялото трасе на Републикански път III-106 – 25,3 km;
 цялото трасе на Републикански път III-1006 – 25,1 km;
 цялото трасе на Републикански път III-1061 – 3,7 km.

Топографски карти

Бележки

Източници

Външни препратки